USS Concord ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al pueblo de Concord (Massachusetts).

 El  fue una balandra botada en 1828, hundida tras encallar en un banco de arena en Mozambique.
 El  fue un cañonero en servicio desde 1890 hasta 1909, que participó en la batalla de Cavite.
 El  fue un remolcador adquirido en 1917, fue renombrado Mendota (YT-3) en 1920, y Muscotah en 1932, fue puesto fuera de servicio en 1934.
 El  fue un crucero ligero dado de alta en 1923, y que participó en la Segunda Guerra Mundial, fue dado de baja en diciembre de 1945.
 El  es un buque almacén de combate dado de alta en 1968, tras ser dado de baja, fue asignado al Military Sealift Command con el nombre USNS Concord (T-AFS-5), con el cual, permanece en activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos